Estei Beatrix (Beatrice d’Este vagy Beatrix d’Este) és hasonló néven ismert személyek

 (I.) Boldog Estei Beatrix (Beata Beatrice I. d’Este, 1192–1226) katolikus apáca, VI. Azzo modena-ferrarai őrgróf leánya.
 (II.) Boldog Estei Beatrix (Beata Beatrice II. d’Este, 1226–1262) katolikus apáca, VII. Azzo modena-ferrarai őrgróf leánya, Estei Beatrix magyar királyné unokanővére.
 Estei Beatrix magyar királyné (Beatrice d’Este, 1215–1239/45): modena-ferrarai őrgrófnő, I. Aldobrandino őrgróf leánya, II. András magyar király harmadik felesége.
 Estei Beatrix milánói hercegné (Beatrice d’Este, 1475–1497): modena-ferrarai hercegnő, I. Herkules modenai herceg leánya, Ludovico „il Moro” milánói herceg felesége.
 Estei Mária Beatrix modenai hercegnő (Maria Beatrice d’Este, 1750–1829), Ferdinánd Károly Antal osztrák főherceg felesége.

Lásd még
 Szent Beatrix (Kr.u. 2. század): római nemesleány, a katolikus egyház mártírja.

Beatrice